Дюрюи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюрюи, Жан Виктор (1811—1894) — французский историк и государственный деятель, член Французской академии.
 Дюрюи, Жорж (1853—1918) — французский историк и писатель.